Karl Lachner ist der Name folgender Personen

* Karl Lachner (Politiker) († nach 1837), deutscher Offizier und Politiker, Bürgermeister von Schmallenberg
 Karl Lachner (Ingenieur) (auch Carl Lachner; 1841–1926), deutscher Ingenieur, Kunstgewerbler und Pädagoge